Uğurludağ (district), een district van de Turkse provincie Çorum
Uğurludağ (stad), de hoofdplaats van het district